Генуя — місто в Італії, столиця однойменної провінції,
 Генуя — провінція в Італії, у регіоні Лігурія.
 Генуя — трикутне вітрило з легкого матеріалу, ставиться замість фока, якщо вітер не надто сильний.
 Чаша «Генуя» — інша назва підлогового унітаза.